Козеня́ты (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района на правобережьи реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — 13,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 6 км. Ближайшие населённые пункты — Гаравишки, Гориденяты, Расло.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 72 человека.

Через Козеняты проходит автомобильная дорога местного значения  Гориденяты — Расло — Жодишки — Завидиненты.

Через деревню проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Лылойти
 Сморгонь — Нестанишки
 Сморгонь — Старая Рудня
 Сморгонь — Сыроватки

В двух километрах от Козенят, на берегу Вилии находится мемориальный камень немецкого штаба 1917 года.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района